Но́ррис И́тан Уа́йт (; род. 1 января 1991, Кенсингтон, Мэриленд) — американский футболист, защитник.

Клубная карьера 
Уайт начинал спортивную карьеру с занятий лёгкой атлетикой, в 2003 году участвовал в юношеской Олимпиаде AUU, на которой выиграл соревнования по современному пятиборью и серебряную медаль в беге на 1500 м. Вместе с командой своей старшей школы он в 2007 году выиграл чемпионат штата Мэриленд по футболу. Уайт был игроком молодёжной академии профессионального клуба «Ди Си Юнайтед». В 2009—2010 годах Уайт учился в Мэрилендском университете в Колледж-Парке, был игроком университетской футбольной команды «Мэриленд Террапинс». В студенческом сезоне 2009 года Уайт в стартовом составе своей команды играл во всех 23 матчах, помог команде сыграть девять матчей без пропущенных голов. По итогам сезона был включён в сборную новичков конференции ACC. В сезоне 2010 года Уайт сыграл 20 матчей, ещё три пропустил из травм. В команде «Террапинс» он был одним из лучших защитников, помог команде провести 15 матчей без пропущенных голов, а по итогам сезона был включен во вторую сборную конференции ACC.

В декабре 2010 года Уайт, минуя драфт MLS, заключил профессиональный контракт с клубом «Ди Си Юнайтед». В этом клубе он провёл три сезона, часть 2012 года провёл в аренде в клубе «Ричмонд Кикерс». В 2013 году Уайт играл в основном составе в финале Открытого кубка США по футболу, который его команда выиграла.

В январе 2014 года Уайт был обменен в клуб «Филадельфия Юнион». Там он провёл два сезона, в 2014 году был отдан в непродолжительную аренду клубу «Харрисбург Сити Айлендерс».

В декабре 2015 года Уайта снова обменяли, на этот раз он оказался в клубе «Нью-Йорк Сити». В первом сезоне за новый клуб Итан сыграл 13 матчей. В ноябре 2016 года он заключил с «Нью-Йорк Сити» новый контракт. После завершения сезона 2017 контракт Уайта не был продлён.

Международная карьера 
В 2010 году Уайт был в составе молодёжной сборной США, одержавшей победу в Молочном кубке в Северной Ирландии.

Достижения 
 Командные
 «Ди Си Юнайтед»
 Обладатель Кубка США: 2013

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 

Футболисты США
Игроки сборной США по футболу (до 20 лет)
Игроки ФК «Ди Си Юнайтед»
Игроки ФК «Ричмонд Кикерс»
Игроки ФК «Филадельфия Юнион»
Игроки ФК «Пенн»
Игроки ФК «Нью-Йорк Сити»